Michael Ross (1911-1993), un acteur américain ;
 Michael Ross (1919-2009), un scénariste américain ;
 Mike Ross (1961-), un homme politique américain, ancien membre du Congrès des États-Unis, pour l'Arkansas ;
 Michael Ross (1965-), un agent israélo-canadien du Mossad ;
 Mike Ross (1979-), un joueur de rugby à XV international irlandais.